Штат Мексики Нуэво-Леон является одним из 32 субъектов Мексиканских Соединённых штатов. Он разделён на 51 муниципалитет.

Источники

См. также 
 Города Нуэво-Леона
 Нуэво-Леон

Муниципалитеты Нуэво-Леона
Списки:Мексика